Силен — многозначный термин:
 Силен — в древнегреческой мифологии демон, сатир, сын Пана или Гермеса и нимфы, воспитатель, наставник и спутник Диониса.
 Силены — божества малоазиатской мифологии.
 Силен Калатинский — древнегреческий историк.
 Силен — одно из названий макак Вандеру (Macaca silenus).
 Силен — село в Болгарии.
 Силен — бабочка Aulocera circe.

См. также 
 Селен
 Селена